Molekulska formula -{C16H19ClN2}- se može odnositi na:

 Hlorfenamin
 Dekshlorfeniramin